Янев (, ) — южнославянская фамилия. Известные носители:
 Янев, Евгений Йорданов (род. 1973) — болгарский шахматист, гроссмейстер.
 Янев, Игорь (род. 1964) — доктор политических наук, профессор международного права Института политических исследований в Белграде.
 Янев, Ратко (1939—2019) — македонский физик-ядерщик, академик МАНУ.
 Янев, Сотир (1891—1943) — болгарский политик и юрист.
 Янев, Стефан (род. 1960) — болгарский государственный, политический и военный деятель.
 Янев, Христо (род. 1979) — болгарский футболист и футбольный тренер, главный тренер футбольного клуба ЦСКА.

